Standpunkt steht für:

 persönliche Sichtweise, siehe Meinung
 die eigene Position in der Gesellschaft, siehe Standpunkt-Theorie

Zeitschriften:
 Standpunkt (Zeitschrift), eine evangelische Monatszeitschrift der DDR (1973–1990)
 Der Standpunkt, Wochenzeitung in Meran (1947–1957)

Siehe auch:
 Standpoint